Валамазское сельское поселение
 Валамазское сельское поселение — в Селтинском районе Удмуртии
 Валамазское сельское поселение — в Красногорском районе Удмуртии